Акрам Мограби (, 19 октября 1985 года, Бейрут) — ливанский футболист, нападающий клуба «Аль-Неджмех».

Карьера 
В 2002 году начал выступления за «Аль-Неджмех».

В 2012 году подписал однолетний контракт с индийским «Черчилль Бразерс».

В сезоне 2016/17 стал лучшим бомбардиром ливанской Премьер-лиги.

Достижения 
 Аль-Неджмех:
 Чемпион Ливана: 2008/09, 2013/14
 Обладатель Элитного кубка Ливана: 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Ливана: 2015/16
 Обладатель Суперкубка Ливана: 2016/17

 Черчилль Бразерс:
 Чемпион Индии: 2012/13

 Триполи:
 Обладатель Элитного кубка Ливана: 2014/15
 Обладатель Кубка Ливана: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Ливана: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на transfermarkt.com

Футболисты Ливана
Игроки сборной Ливана по футболу
Игроки ФК «Мохун Баган»